Казарма — будівля для розміщення особового складу військового формування

Казарма — присілок, Кунгурський район, Пермський край
 Казарма — село, Кушнаренковський район, Башкортостан